Palm Springs (Californië), een stad in de woestijn van de Amerikaanse staat Californië
Palm Springs (Florida), een plaats aan de oostelijke kust van de Amerikaanse staat Florida
Palm Springs (2020), Amerikaanse film